Жуан Батишта Мартинш (; ) — португальский футболист. Играл за ФК «Спортинг» (Лиссабон) и сборную Португалии. Семикратный чемпион Португалии, двукратный победитель Кубка Португалии, победитель Кубка Империи (или Суперкубка Португалии).

Карьера 
Попал в «Спортинг» в 1946 году благодаря бывшему велогонщику Альфредо Триндади (Alfredo Trindade), в 1930-х годов выступавшему за Sporting Clube de Portugal. Провёл в команде 13 сезонов, за которые неоднократно выигрывал чемпионат и кубок Португалии.

В сезоне 1953/54 годов стал обладателем Серебряного мяча — награды лучшему бомбардиру чемпионата Португалии.

В 1955 году стал первым игроком, отличившимся в новом международном клубном турнире — Кубке Европейских чемпионов. Забил гол на 14-й минуте матча «Cпортинг» — «Партизан» (Белград), а также установил окончательный счёт (3:3). Соответственно, также стал первым игроком в истории Кубка Европейских чемпионов, который оформил дубль.

Дальнейшая жизнь 
После окончания карьеры поселился во Франции, где работал на фабрике. Умер в этой стране в ноябре 1993 года в результате сердечной недостаточности.

Примечания 

Футболисты Португалии
Игроки сборной Португалии по футболу
Игроки ФК «Спортинг» Лиссабон